Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Czupryński – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Krzysztof Czupryński – polski chemik